Aotus nancymaae is een zoogdier uit de familie van de nachtaapjes (Aotidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd door Hershkovitz in 1983.

Voorkomen 
De soort komt voor in Peru en Brazilië.

Nachtaapjes
Dier uit het Neotropisch gebied
IUCN-status kwetsbaar